Best of Group (BOG, Zwycięzca Grupy) – tytuł przyznawany na Wystawie Psów Rasowych najlepszemu psu każdej z dziesięciu grup FCI. W konkurencji BOG biorą udział psy, które w na ringach otrzymały tytuł BOB. Zdobywca tytułu BOG bierze udział w konkurencji BIS. Jeżeli wystawa trwa dłużej niż jeden dzień, organizator ma obowiązek zapewnienia zakwaterowania wystawcy do dnia, w którym rozgrywany jest finał Best in Show.

Wystawy psów